Vila Pompeia — bairro da cidade de Campinas, estado de São Paulo
 Pompeia (bairro de São Paulo) — bairro da cidade de São Paulo

Desambiguação